Ilam peut désigner :
 Ilam, chanteur québécois d'origine sénégalaise ;
 Ilam, capitale de la province homonyme dans l'ouest de l'Iran ;
 Ilam, chef lieu du district homonyme du Népal.

Voir aussi 
 District d'Ilam, un des 75 districts du Népal
 Province d'Ilam, une des 30 provinces d'Iran
 Ilam est une banlieue vivante de la cité de Christchurch, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande